Колбинская — деревня в Сямженском районе Вологодской области.

Входит в состав Двиницкого сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Двиницкий сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Сямжи — 62 км, до центра муниципального образования Самсоновской — 3 км. Ближайшие населённые пункты — Демидовская, Кононовская, Бараниха, Самсоновская, Макаровская.

Деревня Колбинская не газифицирована.

Население 
В 1871 году в Колбинской насчитывалось 18 дворов и 105 жителей (49 мужчин и 56 женщин).

По переписи 2002 года население — 29 человек (11 мужчин, 18 женщин). Всё население — русские.

История 
Исторически у деревни было два названия: «Колбинская» и «Задвиничье», по именам её владельцев.

В 1927-1929 годах в Колбинской действовала третья в районе коммуна, впоследствии был организован колхоз «Луч».

Достопримечательности 
В деревне расположено здание Часовни Модеста (Медосия) Милостивого, относящееся к выявленным объектам культурного наследия Сямженского района.

Рядом с Колбинской находится памятник археологии — древнее поселение XIII века.

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Сямженского района